Beetz steht für:

 Beetz (Kremmen), Ortsteil der Stadt Kremmen, Brandenburg

Beetz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Beetz (* 1950), deutscher Geschäftsmann

 Dietmar Beetz (* 1939), deutscher Arzt und Autor
 Elisa Beetz-Charpentier (1875–1949), französische Bildhauerin, Medailleurin und Malerin
 Felizitas Beetz, Pseudonym von Hilde Purwin (1919–2010), deutsche Journalistin 
 Elly Beetz (1900–1951), deutsche Landschaftsmalerin
 Gerhard Beetz (1918–2005), deutscher Generalsekretär des Evangelischen Bundes
 Jörg Beetz, deutscher Nordischer Kombinierer
 Jürgen Beetz (* 1940), Systemanalytiker und Autor
 Karl Otto Beetz (1859–1940), deutscher Pädagoge
 Manfred Beetz (1941–2021), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Tom Beetz (* 1986), deutscher Nordischer Kombinierer

 Zazie Beetz (* 1991), deutsch-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Beets
 Beez
 Betz
 BEZ
 Peetz